Dominioni ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Caccia Dominioni (1877–1946), italienischer Geistlicher
 Carlo Caccia Dominioni (1802–1866), italienischer Geistlicher, Weihbischof von Mailand 
 Luigi Caccia Dominioni (1913–2016), italienischer Architekt
 Manuela Dominioni (* 1990), Schweizer Unihockeyspielerin
 Paolo Caccia Dominioni (1896–1992), italienischer Offizier, Architekt und Schriftsteller

Siehe auch:
 Caccia Dominioni